Giovan Pietro Vieusseux, letterato ed editore italiano
Gabinetto Vieusseux, biblioteca a Firenze